Батунь — посёлок в составе Заводскослободского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Жабин, Батунь (деревня).

См. также 
Заводскослободский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района